Георг Альбрехт Бранденбург-Кульмбахский ():
 Георг Альбрехт Бранденбург-Кульмбахский (1619—1666)
 Георг Альбрехт Бранденбург-Кульмбахский (1666—1703)